Fellegara ima više značenja:
 Fellegara, Piacenza
 Fellegara, Reggio Emilia